Erregertransformator bezeichnet

 Transformator zur Speisung einer Erregereinrichtung
 Transformator als Bestandteil einer Phasenschiebertransformator-Schaltung, zum Einstellen einer bestimmten Phasenverschiebung